Delhi est une ville et le territoire de la Capitale nationale de l'Inde. Elle abrite New Delhi, la capitale du pays.

Delhi peut aussi se référer à :

Toponyme

Inde 
 Delhi Est, Delhi Nord, Delhi Sud et le Cantonnement de Delhi : des municipalités du Territoire de la Capitale nationale ;
 Old Delhi, la vieille ville fortifiée de Delhi ;
 Sultanat de Delhi, royaume musulman qui s'étend sur le nord de l'Inde de 1210 à 1526 à partir de sa capitale, Delhi.

Canada 
 , un ancien canton en Ontario.

Chine 
 Delingha, ou Delhi, une ville-district, chef-lieu de la préfecture autonome mongole et tibétaine de Haixi.

États-Unis 
 Delhi, une census-designated place du comté de Merced en Californie.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Las Animas dans le Colorado.
 Delhi, une ville du comté de Delaware, en Iowa.
 Delhi, une ville de Louisiane.
 Delhi, une ville du comté de Redwood dans le Minnesota.
 , une communauté non constituée en municipalité, du comté de Crawford, dans le Missouri.
 Delhi, une ville du comté de Delaware (New York).
 Delhi, un village, siège du comté de Delaware (New York).
 , une ville fantôme, du comté de Winnebago dans le Wisconsin.

Autres 
 , un cheval Pur-sang américain.
 , un roman de l'écrivain indien Khushwant Singh.
 HMS Delhi : trois navires de la Royal Navy ont porté ce nom.